Lillian Watson može značiti:
 Lillian Watson - američka plivačica
 Lillian Watson - tenisačica